Saint Ralph, traduit parfois en saint Raoul en français, peut désigner :

Saints chrétiens 
 Ralph Milner (+ 1591), ou Raoul, avec saint Roger Dickenson, font partie des quarante martyrs d'Angleterre et du Pays de Galles canonisés en 1970 ; fêtés le 7 juillet. 
 Ralph Ashley (+ 1606), bienheureux anglais, sert au collège de Douai en France puis à Valladolid en Espagne, rejoint la Société de Jésus en 1590 puis retourne en Angleterre en 1598, martyr torturé et écartelé ; fêté le 7 avril.

Fiction(s)
 Saint Ralph, titre original du film canadien Ralph.

Références